Mantouxtest
Charles Mantoux